El Coll del Boc és una collada situada a 498,9 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals d'Argelers de la Marenda i de Sureda, tots dos de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

És a prop i a ponent del Castell d'Ultrera, i a llevant del santuari de la Mare de Déu del Castell d'Ultrera.

Bibliografia

Referències 

Colls d'Argelers
Colls de Sureda